Gandstock är en bergstopp i Schweiz.   Den ligger i kantonen Glarus, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Bern. Toppen på Gandstock är  meter över havet.

Terrängen runt Gandstock är bergig. Den högsta punkten i närheten är Zwölfihorn,  meter över havet,  km sydväst om Gandstock. Närmaste större samhälle är Glarus,  km nordväst om Gandstock. 

Trakten runt Gandstock består i huvudsak av gräsmarker. Runt Gandstock är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.

Kommentarer

Källor 

Berg i Glarus (kanton)
Berg i Schweiz 2000 meter över havet eller högre
Kontrollbehov inkommande wikilänkar